Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1912 probíhala ve stockholmském areálu Östermalms IP. Soutěž se konala v období od 28. června do 5. července 1912 na otevřených dvorcích. Nastoupilo do ni 68 tenistů. Hrálo se na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl britský hráč Josiah Ritchie. Velká Británie však na olympiádu nevyslala žádného reprezentanta pro paralelně hraný grandslam ve Wimbledonu 1912.

O necelé dva měsíce dříve proběhla na stockholmské olympiádě i dvouhra v hale na dřevěné palubovce.

Olympijským vítězem se stal Jihoafričan Charles Winslow, jenž ve finále zdolal krajana Harolda Kitsona ve čtyřech sadách. Bronzovou medaili vybojoval německý tenista Oscar Kreuzer, který v zápase o tento olympijský kov porazil Čecha Ladislava Žemlu-Rázného po čtyřsetovém průběhu.

Pavouk 
V prvním kole (pro 128 hráčů) byla odehrána dvě utkání v rámci 2. sekce. Jihoafričan Lionel Tapscott porazil Čecha Jiřího Kodla 6–4, 6–1, 6–2, a Rakušan Fritz Pipes zvítězil nad Němcem Ottem Lindpaintnerem 6–2, 6–3, 6–3. Oba postoupili do druhého kola pro 64 hráčů. V soutěži startovalo 68 tenistů.

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1912